Pinto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ângelo Parise Pinto
 Cesar Pinto
 John D. Pinto
 Oliverio Mario Pinto